Costituzione dell'Unione Sovietica – espressione che definisce una delle varie costituzioni dell'Unione Sovietica, create tra il 1918 e il 1977
 Costituzione della Federazione Russa – costituzione del 1993